Armbågetjärn kan syfta på:
Armbågetjärnen (Idre socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun, 
Armbågetjärnen (Särna socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn